Петриш има више значења:

 Петриш (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Петриш (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Петриш (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Општина Петриш (Арад), општина у округу Арад у Румунији